Список школ Новочебоксарска включает государственные и негосударственные учреждения среднего общего и начального специального образования (школы, гимназии, лицеи), расположенные в городе Новочебоксарск, Чувашская Республика, Россия.

Сокращения 
 МБОУ — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 СОШ — средняя общеобразовательная школа
 МБОУ ДОД — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
 МАОУ — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 ГОУ — государственное образовательное учреждение
 НОУ — начальное образовательное учреждение

Средние общеобразовательные школы

Другие 
 Центр развития творчества детей и юношества им. А. И. Андрианова (в 1972—1991 — Дом пионеров)
 Детская школа искусств (1976)
 Детская музыкальная школа
 Детская художественная школа (1975)
 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (1970)
 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (1975)
 АУ ДОД «СДЮСШОР № 3» Минспорта Чувашии
 БОУ ДОД «СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой» Минспорта Чувашии
 БОУ ДОД «ДЮСШ по конному спорту» (1985)
 БОУ СПО «Новочебоксарское училище олимпийского резерва (техникум)» (1991)
 «Новочебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» (1986; Казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение Чувашской Республики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) — ул. Набережная, 13

Примечания

См. также 
 Список школ Алатыря
 Список школ Чебоксар

Ссылки 
 Сайты школ Новочебоксарска.

Новочебоксарск
Новочебоксарск
Школы Чувашии